

Sigle 
 Newsgroup – gruppo di discussione
 Newgrounds – intrattenimento e social media

Codici 
 NG – codice vettore IATA di Lauda Air
 NG – codice FIPS 10-4 del Niger
 ng – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua ndonga
 NG – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Nigeria
 NG – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Ngozi (Burundi)
 NG – codice ISO 3166-2:SO di Nugaal (Somalia)
 NG – codice ISO 3166-2:UZ di Namangan (Uzbekistan)

Informatica 
 .ng – dominio di primo livello della Nigeria

Persone
Andrew Ng – informatico statunitense
Carrie Ng – attrice cinese
Celeste Ng – scrittrice statunitense
Charles Ng – assassino seriale cinese
Charles Ng – pilota automobilistico di Hong Kong
Francis Ng – attore e doppiatore cinese
Lawrence Ng – attore cinese
Nigel Ng – attore comico malese
Philip Ng – attore, artista marziale e coreografo cinese naturalizzato statunitense

Altro 
 ng – simbolo del nanogrammo
 Ng – lettera dell'alfabeto cirillico
 NG  – targa automobilistica di Nova Gradiška (Croazia)